Бульбоака () — село в Бричанском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено примерно в 8 км к востоку от города Бричаны. Севернее села проходит молдавско-украинская граница. Через село протекает река Драдиште, на которой образованы пруды. Ближайшие населённые пункты, расположенные на территории Молдавии — сёла Требисоуцы и Корестоуцы. 

Село расположено на высоте 218 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Бульбоака проживает 1020 человек (499 мужчин, 521 женщина).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Бричанского района